

Astronomia 
 Ome – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 OME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Nome, Alaska (Stati Uniti d'America)
 ome – codice ISO 639-3 della lingua omejes

Geografia 
 Ōme – città della prefettura di Tokyo (Giappone)
 Ome – comune della provincia di Brescia (Italia)